

Patronyme 

 Anna Gras (1980-), actrice espagnole ;
 Basile Gras (1836-1901), général de division français, à l'origine du fusil Gras ;
 Bernard-Albin Gras (1886-1943), ingénieur français, concepteur de la lampe Gras ;
 Cédric Gras (1982- ), écrivain-voyageur français ;
 Emmanuel Gras (1976-), réalisateur et directeur de la photographie français ;
 Félix Gras (1844–1901), poète provençal ;
 Julien Blanc-Gras (1976-), écrivain-voyageur français ;
 Louis Gras (1901-1986), coureur cycliste français ;
 Madeleine Gras (1891-1958), relieur française ;
 Marcel Gras (1896-1976), réalisateur et producteur français ;
 Michel Gras (1945-), historien et archéologue français
 Rose-Anaïs Gras (1841–1920), poète provençal.

Toponyme 

 Gras : commune française, située dans le département de l'Ardèche ;
 Gras, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Sainte-Barbe ;
 Les Gras, commune française, située dans le département du Doubs ;
 Viviers-le-Gras : commune française, située dans le département des Vosges ;
 Saint-Julien-de-Gras-Capou : commune française, située dans le département de l'Ariège ;
Le Plateau des Gras, situé dans le département de l'Ardèche.

Odonyme 
 Rue des Gras à Clermont-Ferrand.

Autres 
 Texte en gras, en typographie ;
 Les Gras de Douarnenez, un carnaval breton ;
 Acide gras, un acide carboxylique à longue chaine carbonée ;
 acide gras essentiel, nécessaire à l'être humain ;
 Alcool gras, un alcool à longue chaîne carbonée ;
 Corps gras, une substance contenant des acides gras ;
 Foie gras, un mets raffiné à base de foies ;
 Mardi gras, une fête d'origine catholique ;
 Moine Gras, un personnage de la saga Harry Potter ;
 Fusil Gras, fusil de l'armée française adopté en 1874, d'après son inventeur Basile Gras ;
 Lampe Gras, un modèle de lampe pour l'industrie et dans les bureaux d'études.

Sigle 

GRAS est aussi un sigle pouvant signifier ;
"GNSS récepteur atmosphérique", un instrument de mesure météorologique (Cf. MetOp) ;
Groupe de Recherche et d'Action pour la Santé ;
Geographic Resources Analysis Support System, un logiciel.
 Generally recognized as safe, utilisé pour qualifier les substances considérées comme non dangereuses, terme inventé en 1958 par la Food and Drug Administration (FDA)

Voir aussi 
 Monsieur Mardi-Gras Descendres, une bande dessinée.

Références 
 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France